A Copa do Brasil de 2006 foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas).

Em uma final inédita, já que pela primeira vez na história da competição, dois clubes de um mesmo estado (Rio de Janeiro) chegavam à decisão, o Flamengo conquistou o título, ao superar o rival Vasco, pelo placar agregado de 3-0.

Os clubes que disputaram a Copa Libertadores da América de 2006 (, , , ,  e ) não participaram deste torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental.

Participantes 
Os participantes da edição de 2006 da Copa do Brasil foram os 10 melhores colocados do ranking da CBF, excluindo aqueles que participam da Copa Libertadores da América de 2006.

 Classificados pelo ranking da CBF 

Além desses, 3 representantes dos Estados, entre 1º e 5º no Ranking, 2 dos Estados, entre 6º e 22º, e um dos Estados, entre 23º e 27º, também foram habilitados a competir, através de seus campeonatos regionais e/ou competições especiais criadas por suas respectivas federações estaduais.

 Classificados pelos campeonatos estaduais

 Classificados por outras competições

Confrontos

Finais

1º jogo
FLAMENGO 2 x 0 VASCO
 19/07/2006 - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) - Renda: R$ 1.661.980
 Árbitro: Leonardo Gaciba, Assistentes: Hilton Moutinho e Ana Paula Oliveira
 FLAMENGO: Diego, Renato Silva (Obina), Ronaldo Angelim e Fernando; Leonardo Moura, Jônatas, Toró (Júnior), Renato, Renato Augusto (Rodrigo Arroz) e Juan; Luizão. Técnico: Ney Franco
 VASCO: Cássio, Wágner Diniz, Fábio Braz e Jorge Luiz; Diego, Ives, Andrade, Morais e Ramon (Abedi); Valdiram (Ernani) e Edílson. Técnico: Renato Gaúcho.
 Gols: 14'/2ºT - Obina (FLA); 17'2ºT - Luizão (FLA)
 Cartões Amarelos: Ronaldo Angelim e Júnior (Flamengo); Andrade, Ramon e Ives (Vasco);

2º jogo 
VASCO 0 x 1 FLAMENGO
 26/07/2006 - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) - Renda: R$ 1.291.695
 Árbitro: Carlos Eugênio Simon, Assistentes: Ednilson Corona e Aristeu Tavares
 VASCO: Cássio, Wagner Diniz, Fábio Braz, Jorge Luiz e Diego; Ygor, Andrade (Abedi - 8'/2ºT), Ramon (Valdiram - 32'/1ºT) e Morais (Ernane - 12/2ºT); Edilson e Valdir Papel - Técnico: Renato Gaúcho
 FLAMENGO: Diego, Rodrigo Arroz, Fernando e Renato Silva; Leonardo Moura, Jônatas, Toró (Obina - 19'/2ºT), Renato, Renato Augusto(Peralta - 31'/2ºT) e Juan; Luizão (Léo - 41'/2ºT) - Técnico: Ney Franco.
 Gol: 27'/1ºT - Juan (FLA)
Cartões Amarelos: Toró, Luizão, Renato Augusto e Fernando (Flamengo); Wagner Diniz, Morais, Abedi (Vasco);
Cartões Vermelhos: Valdir Papel (Vasco).

Premiação 

2006
Futebol de 2006 no Brasil